Флуд, Флад (  — наводнение, переполнение, избыток).

Технологии 
 Флуд — нарушение сетевого этикета, а также разновидность сетевых атак, например:
 ICMP-флуд
 SYN-флуд
 UDP-флуд

Персоналии

Флуд 
 Флуд, Наоми (род. 1986) — австралийская гребчиха-байдарочница.
 Флуд, Энн (1934—2022) — американская актриса.
 Флуд, Генри (1732—1791) — ирландский политический деятель.

Флад 
 Флад, Гэвин (род. 1954) — британский индолог.
 Флад, Дебби (род. 1980) — британская гребчиха.
 Флад, Марк (род. 1984) — канадский хоккеист.
 Фладд, Роберт (1574—1637) — английский врач, философ, астролог.
  (род. 1985) — британский игрок в регби.

Псевдоним 
 Флад — псевдоним британского музыкального продюсера и звукоинженера Марка Эллиса.

Музыка 
 Flood — третий студийный альбом японской экспериментальной группы Boris.

См. также 
 Наводнение (значения)

